Aegukga ist die Nationalhymne Südkoreas. Der Titel bedeutet wörtlich  „Das Patriotische Lied“.

Es wird angenommen, dass der Liedtext zum Ende des 19. Jahrhunderts entweder von dem Politiker Yun Chi-ho oder dem Unabhängigkeitsaktivisten An Chang-ho geschrieben wurde. Ursprünglich wurde Aegukga zur schottischen Volksmelodie Auld Lang Syne gesungen. Während der japanischen Kolonialzeit von 1910 bis 1945 war das Lied verboten. Im Ausland lebende Koreaner sangen es weiter, um ihre Sehnsucht für die Unabhängigkeit auszudrücken. Im Jahre 1937 komponierte Ahn Eak-tae, ein international bekannter koreanischer Musiker, eine neue Melodie für Aegukga. Seine Arbeit wurde offiziell von der provisorischen Exilregierung der Republik Korea angenommen und als inoffizielle Hymne verwendet.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
  (englisch)

Nationalhymne
Nationales Symbol (Südkorea)